Guoxing () – gmina wiejska () powiatu Nantou, położonego w środkowej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Guoxing w 2016 roku liczyła 19 098 mieszkańców – 8778 kobiet i 10 320 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 7303, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,62 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Nantou